Сезон ФК «Хетафе» 2017—2018 - сезон футбольного клубу Хетафе. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Склад команди

Поза основною командою

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі 

|}

Змагання

Усі турніри

Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 20 травня 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Картки 
Враховано всі змагання. Востаннє оновлено 22 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 22 грудня 2017.

Примітки 

Сезони ФК «Хетафе»
Getafe CF